Lhotsky oder Lhotský ist der Name von:

 Alfons Lhotsky (1903–1968), österreichischer Historiker
 Georg Lhotsky (1937–2016), österreichischer Regisseur
 Jaromír Lhotský, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Wiener Neustadt
 John Lhotsky (1795–1866), österreichischer Lithograf und Autor

Siehe auch:
 Lhotzky